Spaziergang steht für:
 Spaziergang
 Spaziergang (1893), Werk von Arthur Schnitzler
 Spaziergang (1927), Gedicht von Klabund

Der Spaziergang steht für:

Siehe auch:
 Vom Spazieren, Essay Henry David Thoreaus